Алан (; ) е село, разположено в Тюлячински район, Татарстан. Населението му през 2000 година е 567 души.

История 
Селото е основано през 1654 година.

Население 
 1859 – 641
 1897 – 991
 1908 – 1330
 1920 – 1388
 1924 – 1259
 1926 – 1238
 1938 – 1061
 1949 – 944
 1958 – 805
 1970 – 818
 1979 – 772
 1989 – 585
 2002 – 567

Климат

Източници 

Села в Татарстан